Victor Öhman ist der Name folgender Personen:

* Victor Öhman (Eishockeyspieler, 1992) (Peter Victor Öhman; * 1992), schwedischer Eishockeyspieler
 Victor Öhman (Eishockeyspieler, 1995) (* 1995), schwedischer Eishockeyspieler